Die Amtshauptmannschaft Grimma war ein Verwaltungsbezirk im Königreich Sachsen und im späteren Freistaat Sachsen. Von 1939 bis 1952 hieß der Verwaltungsbezirk Landkreis Grimma. Verwaltungssitz war Grimma. Das Gebiet der Amtshauptmannschaft gehört heute zum Landkreis Leipzig in Sachsen.

Geschichte 
Im Rahmen der administrativen Neugliederung des Königreichs Sachsen wurden 1835 die vier Kreisdirektionen Dresden, Bautzen, Zwickau und Leipzig eingerichtet. Die Kreisdirektion Leipzig war seit 1838 in vier Amtshauptmannschaften untergliedert, darunter die III. Amtshauptmannschaft im Raum Grimma, Oschatz und Wurzen.

1874 wurden im Königreich Sachsen im Rahmen einer umfassenden Verwaltungsreform neue Kreishauptmannschaften und Amtshauptmannschaften eingerichtet. Aus den Gerichtsamtsbezirken Brandis, Colditz, Grimma  und Wurzen  wurde die  Amtshauptmannschaft Grimma gebildet, während das restliche Gebiet der III. Amtshauptmannschaft der neuen Amtshauptmannschaft Oschatz zugeordnet wurden. Die sächsischen Amtshauptmannschaften waren hinsichtlich ihrer Funktion und Größe vergleichbar mit einem Landkreis.

1924 wurde die Stadt Wurzen zu einer bezirksfreien Stadt und schied damit aus der Amtshauptmannschaft aus. 1939 wurde die Amtshauptmannschaft Grimma in Landkreis Grimma umbenannt. Die Stadt Wurzen wurde 1946 wieder in den Landkreis eingegliedert. Der Landkreis Grimma bestand bis zur Gebietsreform von 1952 in der DDR fort und wurde dann größtenteils auf die neuen Kreise Grimma und Wurzen aufgeteilt, die dem Bezirk Leipzig zugeordnet wurden.

Amtshauptleute und Landräte 
 1874–1876 Friedrich Gustav Hübel
 1877–1882 Kurt Woldemar von Gottschalck
 1882–1892 Veit Hans Robert Schnorr von Carolsfeld
 1892–1896 Julius Oskar von Gehe
 1896–1913 Friedrich Wilhelm Albin Hänichen
 1913–1919 Carl Hugo Franz Egon von Bose
 1919–1932 Johannes Wilhelm Ernst Hardraht
 1932–1945 Alfred Etienne

Einwohnerentwicklung

Gemeinden 
Gemeinden der Amtshauptmannschaft Grimma mit mehr als 2.000 Einwohnern (Stand 1939):

Die kreisfreie Stadt Wurzen hatte 1939 18.483 Einwohner.

Literatur 
 Thomas Klein: Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe B: Mitteldeutschland. Band. 14: Sachsen. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn 1982, ISBN 3-87969-129-0, S. 361–364.

Weblinks 
 Gemeindeverzeichnis 1900/1910
  Amtshauptmannschaft Grimma im Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen

Einzelnachweise 

Grimma
Grimma
Gegründet 1874